Osoje est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Osoje, un village situé dans la municipalité de Posušje, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Osoje, un village situé sur le territoire de la Ville de Tuzla, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Osoje, un village situé dans la municipalité de Vareš, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Osoje, une localité située dans la municipalité de Dicmo, comitat de Split-Dalmatie ;
en Serbie
Osoje, un village situé sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška ;
Osoje, un village situé dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor ;
Osojë/Osoje, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Pejë/Peć, district de Pejë/Peć.